Isasi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Isasi (1890–1940), baskisch-spanischer Komponist
 Antonio Isasi-Isasmendi (1927–2017), spanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Iñaki Isasi (* 1977), spanischer Radrennfahrer
 Joel Isasi (* 1967), kubanischer Leichtathlet
 María Isasi (* 1975), spanische Schauspielerin